Яблуне́вий прову́лок — назва провулків в різних населених пунктах колишнього СРСР.

Яблуневий провулок — провулок у місті Дніпро.
 Яблуневий провулок — провулок у місті Київ.
 Яблуневий провулок — провулок у місті Кременчук.
 Яблуневий провулок — провулок у місті Полтава.
 Яблуневий провулок — провулок у місті Харків.

Яблуневий провулок — провулок у місті Казань.
 Яблуневий провулок — провулок у місті Ростов-на-Дону.

Провулки